Nederlandse juridische term op een executoriale titel, zoals een dwangbevel
 In naam der koningin (televisieserie) - Nederlandse televisieserie